Međupodsavezna nogometna liga Tuzla (također i kao Tuzlanska međupodsavezna liga, Međupodsavezna nogometna liga Tuzla-Doboj-Brčko) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1962./63.  
Sudjelovalo je ukupno 14 klubova, a prvak je bio "Radnik" iz Bijeljine.

Ljestvica  

 ljestvica bez rezultata jedne utakmice 
 "Sloboda II" - Tuzla drugi dio nastupala van konkurencije

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Međuzonska liga Bosne 1962./63. 
 Podsavezna liga Brčko 1962./63.  
 Podsavezna liga Doboj 1962./63. 
 Podsavezna liga Tuzla 1962./63.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 "Godišnjak FSJ 1962-63", Beograd, 1963., ISSN: 0351-2894, str. 250-251 
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003)', Bijeljina, 2010. ISBN 978-99938-885-7-4 (karton), str. 139-144 
 fkbuducnostbanovici.blogspot.com, Vremeplov, pristupljeno 1. ožujka 2020. 
 "Sportske novosti"'', 1963. godina 
  

1962-63 2 Tuzla
 2 Tuzla 
1962-63 2 Tuzla